Victor Madsen henviser til blandt andre:

 Victor Madsen (geolog) (1865–1947) – dansk geolog
 Victor Madsen (bibliotekar) (1873–1941) – dansk bibliotekar